2-Methoxy-1-propanol ist eine organisch-chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Glycolether.

Isomerie 
2-Methoxy-1-propanol ist eine chirale Verbindung, es existieren zwei Enantiomere, (S)-2-Methoxy-1-propanol und (R)-2-Methoxy-1-propanol.

Gewinnung und Darstellung 
2-Methoxy-1-propanol entsteht als Beiprodukt bei der Herstellung von 1-Methoxy-2-propanol aus Propylenoxid und Methanol.

Eigenschaften 
2-Methoxy-1-propanol ist eine farblose Flüssigkeit, die mischbar mit Wasser ist.

Einzelnachweise 

Glycolether
Alkohol
Beschränkter Stoff nach REACH-Anhang XVII, Eintrag 30